Ранчо Пара има више значења:

 Ранчо Пара, Доралјнн (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Пара (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику